Das CAS International 2007 fand vom 16. bis 21. August 2007 in Islamabad, Pakistan, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie 2 ½ Star. Das Preisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Vorjahressieger Borja Golán nahm nicht erneut am Turnier teil. Den Titel sicherte sich Aamir Atlas Khan, der im Endspiel den an Position zwei gesetzten Mohd Azlan Iskandar mit 11:5, 6:11, 6:11, 15:13 und 11:6 bezwang. Es war Khans erster Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Bilal Zaman einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2007/08
Squashturnier in Islamabad